Paranapanema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranapanema (ort), São Paulo, 
 Paranapanema (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar